Højrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Højrup (Herslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herslev Sogn, Fredericia Kommune
 Højrup (Hillerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hillerslev Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Højrup (Horne Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Horne Sogn, Hjørring Kommune
 Højrup (Højrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højrup Sogn, Haderslev Kommune
 Højrup (Køng Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Køng Sogn, Assens Kommune
 Højrup (Lejrskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lejrskov Sogn, Kolding Kommune
 Højrup (Stepping Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stepping Sogn, Kolding Kommune